Kohn Sámuel (19. század) rabbi
 Kohn Sámuel (1841–1920) főrabbi, történész
 Kohn Sámuel (1851–1942) Hazai Samu katonatiszt, miniszter eredeti neve